Oskar Svensson (ur. 7 września 1995 w Falun) – szwedzki biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Oskar Svensson pojawił się 3 grudnia 2011 roku w Gällivare, gdzie w zawodach juniorskich zajął 17. miejsce w sprincie techniką dowolną. W styczniu 2013 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Libercu, gdzie wspólnie z kolegami z reprezentacji zdobył brązowy medal w sztafecie, a indywidualnie był ósmy w sprincie stylem klasycznym. Miesiąc później wystartował na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Braszowie, gdzie jego najlepszym wynikiem było ósme miejsce w sprincie stylem dowolnym. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Val di Fiemme wywalczył srebrny medal w sprincie stylem dowolnym, w biegu łączonym był szósty, a w sztafecie Szwedzi ze Svenssonem w składzie zajęli czwarte miejsce. Brał także udział w mistrzostwach świata juniorów w Ałmaty w 2015 roku, gdzie był piąty w sprincie klasykiem oraz szósty w biegu łączonym.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 1 marca 2014 roku w Lahti, zajmując 63. miejsce sprincie techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył blisko rok później 17 stycznia 2015 roku w Otepää, gdzie sprint klasykiem ukończył na 28. miejscu. W sezonie 2014/2015 więcej nie punktował i ostatecznie zajął 145. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Ludzie urodzeni w Falun
Szwedzcy biegacze narciarscy
Szwedzcy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1995